Разливы — посёлок в Тогучинском районе Новосибирской области. Входит в состав Шахтинского сельсовета.

География 
Площадь посёлка — 61 гектар.

История 
В 1976 году Указом Президиума ВС РСФСР посёлок отделения № 1 совхоза «Завьяловский» переименован в Разливы.

Население

Инфраструктура 
В посёлке по данным на 2007 год функционирует 1 учреждение здравоохранения.

Примечания 

Населённые пункты Тогучинского района